Kambar ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Kambar, tamilischer Dichter, siehe Kamban (Dichter)
 Chandrashekhara Kambar (* 1937), indischer Autor